Il pebibyte è un'unità di misura dell'informazione  o della quantità di dati,
il termine deriva dalla contrazione di peta binary byte ed ha per simbolo PiB.
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte.
Il pebibyte è collegato strettamente al petabyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o come sinonimo per pebibyte oppure per riferirsi a 1015 byte ( byte) creando in quest'ultimo caso un errore del 12,6%.

1 pebibyte  =  = 250 byte =  byte

1 pebibyte ≈  byte → 12,6% di errore

Conversioni
In byte:
 1024 PiB = 1 exbibyte (EiB)
  PiB = 1 zebibyte (ZiB)
  PiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 PiB = 253 bit =  bit
 1 PiB =  kibibit
 1 PiB =  mebibit
 1 PiB =  gibibit
 1 PiB =  tebibit
 1 PiB = 8 pebibit

Curiosità 
Peta, richiama il termine penta (5). 
Questo ci aiuta a ricordare la cifra delle decine del logaritmo in base 2 del PiB, varrà 5, quindi 1 PiB = 2^50B, ovvero il valore di 1 Pi è rappresentabile in binario con 50 bit

Voci correlate

 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 

Unità di informazione